Нелла, отважная принцесса (англ. Nella the Princess Knight, Нелла, принцесса-рыцарь) — британско-американский анимационный детский телесериал, созданный Кристиной Риччи. Сериал был впервые показан на Nickelodeon и Nick Jr. в США на 6 февраля 2017 года. С февраля 2018 года новые эпизоды стали выходить на канале Nick Jr.

Сюжет 
Нелла, отважная принцесса — мультсериал о принцессе Нелле, девочке, которая спасает граждан королевства своих родителей, превращаясь в принцессу-рыцаря всякий раз, когда происходит беда. Она ходит на задания с Тринкет, сэром Гарретом и Клодом. Вместе они отправляются на поиски, разгадывают тайны и извлекают ценные уроки.

Персонажи

Главные 

 Принцесса Нелла — весёлая принцесса, которая идёт путём рыцаря, чтобы защитить свое королевство. Нелла — бесстрашная, уверенная в себе и милая девочка. Изначально Нелла была обычной принцессой, которая мечтала стать рыцарем и получила свое волшебное ожерелье, которое позволяет ей превратиться в принцессу-рыцаря после спасения и дружбы с единорогом Тринкет.
 Тринкет — говорящий единорог Неллы и лучший друг, который любит моду, что делает её очень стильной. Она поддерживает и поощряет своих друзей, и будет серьёзной, если ситуация потребует этого, чтобы помочь Нелле решить проблемы. Нелла подружилась с Тринкет после того, как спасла её, когда Тринкет попала в ловушку в слизи, ища волшебный кулон в пещере, который она позже дала Нелле в качестве «безделушки» для её спасения. Поскольку Нелла не могла выговорить единороговое имя тринкет, она дала ему своё прозвище — Тринкет.
 Сэр Гаррет — рыцарь, который сопровождает Неллу в её приключениях. Он собирает рыцарские торговые карты, которые идентифицируют различные типы магических существ. Он очень умен и использует свой интеллект, чтобы помочь королевству.
 Клод — говорящий конь Гаррета, у которого на голове два рога. Он лучший друг сэра Гаррета, а также в хороших отношениях с Неллой и тринкет. Довольно часто Клод является комическим персонажем.

Антагонисты 

 Сэр Блейн — злой и властный девятилетний рыцарь, который думает, что он лучший во всем, что он делает. Довольно часто его самолюбие причиняет ему неприятности, и он вынужден просить о помощи.
 Бадальф — злой волшебник, который хочет украсть все причудливые вещи Каслхейвена. Хотя он имеет тенденцию причинять неприятности своей магией или красть важные магические предметы для себя, он может быть дружелюбным время от времени, и в одном эпизоде ложно обвиняется в замораживании Тринкет на карнавале, хотя Нелла позже обнаруживает, что все это было недоразумением, и Бадальф был невиновен.
 Терри — верный домашний козёл Бадалфа, который часто помогает Бадалфу в его планах.
 Братья Фростбайт, три ледяных дракона, известные как Сноупафф, Фризи и Фрози, забирают у Санты мешок с подарками.
 Оливия — одержимая принцессой кузина сэра Блейна, которая часто доставляет неприятности Нелле и её друзьям, поскольку она несколько заносчива, хотя в глубине души она хороший человек, который часто слишком много внимания уделяет внешности. Она восхищается Неллой потому, что она принцесса. Она склонна использовать в своих интересах менее гламурных друзей Неллы, таких как Смелгли и Минатори, создавая проблемы для них, себя и Каслхейвена, хотя обычно извлекает важные уроки, даже подружившись со Смелгли и Минатори. Как и её кузин, они с Неллой иногда работают вместе.
 Стелла — женщина-Дракон, которая украла вещи из Каслхейвена примерно в то время, когда Нелла подружилась с Тринкет. Стелла случайно похитила Тринкет, когда украла спальный мешок единорога, заставив юную принцессу Неллу отправиться на поиски, чтобы спасти свою лучшую подругу. Смелость Неллы в противостоянии со Стеллой, которая имела ужасную репутацию, позволила ей впервые превратиться в принцессу-рыцаря. Однако, хотя Стелла воровала вещи и казалась пугающей, она чувствовала себя ужасно, когда Нелла показала, что она взяла Тринкет и показала, что она украла вещи только для украшения своей пещеры. Нелла, Тринкет и друзья, которых Нелла обрела во время своих поисков, помогли украсить пещеру Стеллы. Благодарная Стелла вернула то, что украла из Каслхейвена, и извинилась за свое поведение, заставившее короля посвятить Неллу в рыцари за её храбрость.

Второстепенные 

 Король — отец Неллы и Нормы, который является правителем Каслхейвена. Несмотря на то, что он король, он удивительно обычный отец и довольно приземлённый. Он поддерживает Неллу и был ответственен за посвящение её в рыцари после того, как она храбро противостояла дракону Стелле, чтобы спасти Тринкет.
 Королева — мама Неллы и Нормы. Она добрая и заботливая мать. Как и Нелла, в молодости она была весьма предприимчива и активно занималась спортом.
 Принцесса Норма — младшая сестра Неллы. Нелла хорошо ладит с Нормой и часто помогает родителям заботиться о ней.
 Рыцари — это группа неуклюжих, но доброжелательных рыцарей, которые охраняют королевский замок.
 Уиллоу — застенчивая семилетняя фермерша с зелёными волосами, которая знает, как выращивать растения.
 Фиджет — пурпурно-белый енот.
 Фикл — розовая сова.
 Горк — орк.
 Полькадотти — розовый дракон в горошек, которого первоначально называют Миссис Дракон. Она — мать дракона, которого находит Нелла. Её маленькие дети позже становятся товарищами по играм принцессы Нормы, а Покадотти подружилась с королевой.
 Минатори — дружелюбный Минотавр. Подобно классическому Минотавру из греческого мифа, её дом — лабиринт.
 Тилли — кролик.
 Цичи — циклоп, у которого плохое зрение и который должен носить очки. Она подружилась с Неллой и её друзьями после того, как они научили её тому, как важно носить очки, чтобы она могла хорошо видеть.
 Смелгли — неуклюжий дракон, которому трудно заводить друзей. Несмотря на то, что она дракон, она мечтает быть рыцарем.
 Сэр тренер — школьный учитель из Каслхейвена и опытный рыцарь. Он учит Неллу, сэра Гаррета и Сэра Блейна быть рыцарями. Как и Сэр Гаррет, он коллекционирует рыцарские карты.
 Флаттер — курьерский сокол, который часто доставляет почту для принцессы Неллы.
 Единорог озера — мудрый и сильный единорог, представленный во втором сезоне, которого Тринкет боготворит и восхищается.

Озвучивание 

 Акира Гольц — Принцесса Нелла
 Саманта Хан и Франциска Фриде — Тринкет
 Мика Гюрсой — Сэр Гаррет
 Мэттью Гамли — Клод
 Коби Фрумер — Сэр Блейн
 Тай Джонс — Король (Папа)
 Алекс Ковингтон и Ребекка Солер — Королева (Мама)

Русский дубляж 

 Мария Бородина — Принцесса Нелла
 Ольга Шорохова — Тринкет
 Людмила Ильина

Примечания 

Мультсериалы 2017 года
Мультсериалы Ирландии
Мультсериалы канала Nickelodeon
Мультсериалы о говорящих животных
Nickelodeon